Socializzazione – sociologia
Socializzazione – politica
Socializzazione dell'economia

Altri progetti